La nazionale di pallavolo femminile delle Filippine è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo delle Filippine ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Filippine.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile delle Filippine